Uriel foi uma banda da cena Canterbury, formada em 1968. Consistindo de Steve Hillage, Dave Stewart, Clive Brooks e Mont Campbell, originalmente tocavam covers de artistas como Cream, Jimi Hendrix, John Mayall & the Bluesbreakers e The Nice. Com a saída de Hillage, continuaram como um trio, tocando canções originais compostas por Campbell e Stewart. No começo do ano seguinte, mudaram seu nome para Egg.

Integrantes
Steve Hillage — guitarra e vocal
Dave Stewart — órgão
Clive Brooks — bateria
Mont Campbell — baixo e vocal

Bandas da Inglaterra
Bandas de rock progressivo
Bandas da cena Canterbury
Bandas formadas em 1968
Bandas extintas em 1969